Bad Money – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Biograph Company
Bad Money – film del 1999 diretto da John Hazlett
Bad Money – episodio del 2015 della serie tv Silicon Valley